Aït Ayach peut désigner :
 Aït Ayach, commune rurale du Maroc situé dans le caïdat d'Aït Oufella, de la province de Midelt, dans la région de Drâa-Tafilalet ;
 Aït Ayach, tribu marocaine.